O1 har flere betydninger:

Vejsystemer 
 O1 – Ring 1 (Brønderslev) – er en indre ringvej, der går rundt om Brønderslev Centrum.
 O1 – Ring 1 (Helsingør) – er en indre ringvej, der går rundt om Helsingør Centrum.
 O1 – Ring 1 (Roskilde)- er en indre ringvej der går rundt om Roskilde Centrum.
 O1 – Ring 1 (Aalborg) – er en er indre ringvej der går rundt om Aalborg Centrum.
 O1 – Ring 1 (Aarhus) – er en er indre ringvej der går rundt om Aarhus Centrum.
 O1 – Centerring (Randers) – er en indre ringvej, der går rundt om Randers Centrum.
 O1 – Cityring (Billund) – er en indre ringvej, der går rundt om Billund Centrum.
 O1 – Cityring (Horsens) – er en indre ringvej, der går rundt om Horsens Centrum.
 O1 – Cityring (Odense) – er en cirka 5,4 km lang indre ringvej, der går rundt om Odense Centrum.
 O1 – Cityring (Vejle) – er en indre ringvej, der går rundt om det Vejle Centrum.